Xaxim — tronco de samambaias arborescentes
Xaxim (Santa Catarina) — município
Xaxim (Curitiba) — bairro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de biologia